Ге́ббельс ( или Göbbels) — немецкая фамилия. Известные носители:

 Геббельс, Магда (1901—1945) — супруга Йозефа Геббельса.
 Геббельс, Маттиас (1836—1911) — немецкий теолог и церковный художник.
 Геббельс, Пауль Йозеф (1897—1945) — государственный и политический деятель нацистской Германии.
 Геббельс, Роберт (род. 1944) — люксембургский политик.
 Геббельс, Хайнер (род. 1952) — композитор, режиссёр, педагог